Рупальская стена — юго-восточный склон вершины Нанга-Парбат (8 125 м), одного из наиболее опасных для восхождения восьмитысячников мира, расположенного в северо-западной части Гималаев. Перепад высот от подножия до вершины около 4 500 м — самая большая из скально-ледовых стен в мире. Средняя крутизна стены около 40°. В верхней трети стены крутизна увеличивается до 50°, а на некоторых участках, таких как кулуар Меркля, доходит до 90°. По геологическому составу стена состоит преимущественно из гнейсовых пород, образовавшихся в результате движения земной коры и температурного воздействия магматических пород. Собственно наличием гнейса, по мнению геолога П. Миша, и объясняется её образование.

Восхождения 
Помимо технических трудностей, главными препятствиями при восхождении на вершину по Рупальской стене являются местные климатические условия высокогорья, сильно затрудняющие подъём и угрожающие лавинами и оползнями.

Первая попытка восхождения на вершину Нанга-Парбат по Рупальской стене была предпринята в 1964 году экспедицией альпинистов из ФРГ под руководством Карла Херлигкоффера. Попытка была предпринята спустя два года после их успешного подъёма на эту же вершину со стороны ледника Диамир. Однако сложные погодные условия, приведшие к серьёзным обморожениям и травмам некоторых участников, вынудили альпинистов повернуть обратно с высоты 5 800 м. По этой же причине не удалась попытка восхождения и в 1968 году. Двое альпинистов — В. Шлоц и П. Штольц — достигли высоты 7 100 м и вернулись в базовый лагерь.

Впервые Рупальская стена была пройдена в 1970 году немецкой экспедицией Карла Херлигкоффера. Как и во время предыдущих попыток восхождения непогода не благоволила альпинистам. Установка промежуточных лагерей проходила медленно, а сама экспедиция сопровождалась многочисленными спорами между её участниками и руководителем. 27 июня участники экспедиции Райнхольд Месснер и его родной брат Гюнтер достигли вершины в альпийском стиле (без закрепления стационарных перил на ключевых участках маршрута). Не решившись на спуск по тому же пути, братья Месснеры начали спускаться со стороны ледника Диамир. Во время спуска Гюнтер погиб в снежной лавине. На следующий день, 28 июня, вершины достигли Феликс Куен и Питер Штольц. Последние двое благополучно вернулись назад. Тело Гюнтера Месснера было найдено лишь в 2005 году. Маршрут восхождения по Рупальской стене был назван впоследствии именем Месснера. В 2010 году об этом восхождении режиссёром Йозефом Фильсмайером был снят фильм «Нанга-Парбат».

Позже по маршруту Месснера было совершено несколько попыток восхождения, однако они оказались неудачными. В 1984 году три участника японской экспедиции пропали без вести и, по-видимому, погребены в снегах кулуара Мёркла (самая отвесная часть Рупальской стены). Помня о Р. Месснере, которого тоже не дождалась экспедиция, посчитав его погибшим, остальные члены группы оставили на всякий случай для своих пропавших товарищей рюкзак со снаряжением.

До 1988 года таких неудачных попыток было предпринято четыре.

В 1988 г. новый вызов Рупальской стене бросила группа альпинистов в составе четырёх человек (Барри Бланчарда, Кевина Дойля, Уорда Робинсона и Марка Твайта). Они смогли дойти до высоты 7 850 м. Но когда они находились в 300 м от вершины, началась сильная буря, которая срывала со склонов горы снежные лавины. Восхождение было остановлено. Спускаясь вниз, группа из-за усталости и несогласованности действий потеряла часть снаряжения и, что главное, две оставшихся верёвки, без которых благополучный спуск был просто невозможен. Переночевав в вырытой в снегу пещере (палатки к тому времени также были утеряны), альпинисты обнаружили, что им предстоит спуститься 4 000 м по отвесной стене абсолютно без верёвок. Как позже писал Марк Твайт, надежды на выживание почти не оставалось. Лишь счастливая случайность спасла их. На высоте 6 600 м над уровнем моря был обнаружен старый, потрепанный рюкзак, висевший на крючке над пропастью. В нём оказалось 60 крючьев, дюжина ледобуров, несколько плиток шоколада и, самое главное, две 50-метровые верёвки. Это был тот самый рюкзак, который оставила для своих пропавших товарищей покидающая стену японская экспедиция. Вечером следующего дня все четверо были в своём базовом лагере.

В 2004 году попытку восхождения по Рупальской стене предприняли альпинисты Стив Хаус и Брюс Миллер. Улучшение технических характеристик снаряжения сделали возможными восхождения совсем маленьких групп. Они смогли дойти до высоты 7 470 м, но ухудшение здоровья Хауса в высокогорных условиях вынудило их повернуть назад.

В июле 2005 года успешное восхождение на Нанга-Парбат было совершено двумя корейскими альпинистами, которые шли вверх по маршруту Месснера, но спускались уже по Диамирской стене.

В авгутсе 2005 г. словенский альпинист Томаш Хумар, оказался заперт в снежных сугробах на склоне Рупальской стены на высоте 6 300 м. Из-за плохих погодных условий он шесть суток был вынужден ждать помощи спасателей.

Всю ночь шёл дождь. Ждали утра, как, наверное, ждут судного дня.
Томаш позвонил в 8:30. Пятая ночёвка в ледовой ловушке почти сломила его: «Если погода не улучшится, я не протяну здесь. Это больше не бивуак, всё течёт по мне, потом примерзает». Ночью в спальнике температура была −5С. Чтобы согреться он пытается двигаться, насколько это возможно. Борьба со снегом, всё более сужающим «жилое» пространство, продолжалась всю ночь. Доктор Анда настаивает, чтобы он пил как можно больше тёплой жидкости (талый снег, воду, чай), но за весь вчерашний день Томаш выпил менее литра воды. Слишком сложно готовить на том клочке, где он сейчас. К тому же Томаш расходует последний баллон. — Сообщение о событиях из базового лагеря
Томаш Хумар погиб осенью 2009 года при восхождении на гору Лантанг Лирунг в Непале.

В начале сентября 2005 года свою повторную попытку восхождения предпринимает Стив Хаус, теперь уже в паре с Винсом Андерсоном. Акклиматизировавшись в конце августа к местным условиям у подножья горы, альпинисты двинулись в путь 1 сентября. Первые два дня они шли по прошлогоднему маршруту Хауса и Миллера. Однако дальше по проложенному пути стало невозможно двигаться из-за обилия снежных сугробов. Альпинисты изменяют направление маршрута, продолжая подниматься по леднику в центре стены. Вскоре они оказались на покатом заснеженном склоне. 6 сентября начался финальный этап восхождения к вершине. Глубокий и рыхлый снег сперва сильно затруднял подъём, однако ближе к пику идти стало легче, и к концу дня они добрались до вершины. Отдохнув там немного и высушив мокрые вещи, Хаус и Андерсон начали спуск в базовый лагерь, который занял два дня. На последнем этапе спуска альпинисты, как вспоминал позже Стив Хаус, могли уже видеть костры и слышать звуки барабанов жителей местной деревни, наблюдавших за ними в бинокль.

В июле 2006 года успешный подъём по Рупальской стене совершил венесуэлец Хосе Антонио Дельгадо. Однако из-за непогоды он не смог спуститься вниз. Его мёртвое тело было найдено спасательными службами лишь спустя шесть суток.

15 июля 2008 года итальянский альпинист Карл Унтеркирхер во время подъёма по стене упал в трещину. Остальные члены его группы, Симон Керер и Уолтер Нонс, были спасены частями пакистанской армии.

12 июля 2009 года подняться на Нанга-Парбат попробовала 42-летняя южнокорейская альпинистка Го Ми Янг, которая шла к статусу первой женщины, совершившей восхождения на все 14 восьмитысячных вершины мира. Она сорвалась при спуске с Рупальской стены и погибла.

Примечания 

Горы Пакистана
Гималаи